Miejscowości w USA:
 Rosemont – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Rosemont – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Rosemont – wieś w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
Gminy w USA:
 Rosemont (ang. Rosemont Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean